Павел Александрович Савостьянов (Севастьянов; 1 (14) июня 1904, Москва — 14 августа 1974, там же) — российский и советский спортсмен-универсал (хоккей с мячом, футбол, конькобежный спорт), заслуженный мастер спорта СССР (1948); тренер и судья. Судья всесоюзной категории по хоккею с шайбой (1952).

Биография 
П. А. Савостьянов занимался футболом и хоккеем с мячом в ОЛЛС / ОППВ / ЦДКА.

В 1928 году перешёл в «Динамо», за которое выступал до 1938 года.

После окончания карьеры тренировал футболистов и хоккеистов с мячом в «Динамо» и «Трудовых резервах» (Москва).

В 1935 году закончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК).

В 1945—1954 годах был судьей высшей лиги по футболу, хоккею и хоккею с мячом.

В 1957-1958 годах был главным тренером по футболу Монголии, стоял у истоков формирования футбола в Монголии. 

Преподаватель кафедры футбола и хоккея ГЦОЛИФК в 1949—1974 годах. Долгое время был деканом факультета заочного и вечернего обучения.

Член президиума секции футбола и хоккея Спорткомитета СССР (1947—1958), член Президиума Всесоюзной федерации хоккея (1959—1974), Председатель всесоюзной коллегии судей по хоккею, Председатель комиссии детско-юношеского хоккея.

Умер в 1974 году. Похоронен на  (48 уч.).

Достижения в хоккее с мячом 
 Чемпион СССР (3) — 1933, 1935, 1936
 Чемпион РСФСР (2) — 1932, 1934
 Обладатель Кубка СССР (2) — 1937, 1938

В списке 22 лучших игроков сезона (1) — 1936

Достижения в конькобежном спорте 
 Чемпион Москвы в беге на простых коньках (2) — 1932, 1933

Достижения в футболе 
 Чемпион Москвы (3) — 1919, 1930 (осень), 1931 (осень) 
 Победитель чемпионата «Динамо» (1) — 1929

Примечания

Ссылки 
 

Спортсмены нескольких видов спорта
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Хоккеисты с мячом СССР
Футболисты СССР
Конькобежцы СССР
Футболисты Российской империи
Конькобежцы России (по 1917)
Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1936)
Игроки КХМ ЦСКА
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Тренеры КХМ «Динамо» Москва
Тренеры сборной Монголии по футболу
Футбольные тренеры СССР
Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Похороненные на Ваганьковском кладбище